Netherfield – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Netherfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Netherfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Sussex